Бред Декстер () био је амерички глумац. Рођен 9. априла 1917. године у Голдфилду у српској породици. Преминуо 11. децембра 2002. године у Ранчо Миражу.

Филмографија 

|-
| 1944. || || -{Winged Victory}- || Џек Браунинг || непотписан
|-
| 1946. || || -{Heldorado}- || Алек Бакстер || потписан као Бари Мичел
|-
| 1947. || || -{Sinbad the Sailor}- || Малин || потписан као Бари Мичел
|-
| 1950. || Џунгла на асфалту || -{The Asphalt Jungle}- || Боб Браном || 
|-
| 1951. || || -{Fourteen Hours}- || репортер || непотписан
|-
| 1952. || || -{The Las Vegas Story}- || Том Хаблер || 
|-
| 1952. || Макао || -{Macao}- || Винсент Халоран || 
|-
| 1955. || || -{Untamed}- || поручник Кристијан || 
|-
| 1955. || || -{Violent Saturday}- || Гил Клејтон || 
|-
| 1955. || || -{House of Bamboo}- || капетан Хансон || 
|-
| 1956. || || -{The Bottom of the Bottle}- || Стенли Милер || 
|-
| 1956. || || -{Between Heaven and Hell}- || поручник Џо „Мали Џо“ Џонсон || 
|-
| 1957. || || -{The Oklahoman}- || Кас Доби || 
|-
| 1959. || || -{Last Train from Gun Hill}- || Биро, Белден Форман || 
|-
| 1960. || || -{13 Fighting Men}- || мајор Бојд || 
|-
| 1960. || Седморица величанствених || -{The Magnificent Seven }- || Хари Лак || 
|-
| 1961. || || -{Twenty Plus Two}- || Лерој Дејн || 
|-
| 1961. || || -{The George Raft Story}- || Бени Сегал || 
|-
| 1961. || || -{X-15}- || Мајор Ентони Риналди || 
|-
| 1962. || Тарас Буљба || -{Taras Bulba}- || Шило || 
|-
| 1963. || || -{Johnny Cool}- || Ленарт Крандл || 
|-
| 1963. || || -{Kings of the Sun}- || Ах Халеб || 
|-
| 1964. || || -{Invitation to a Gunfighter}- || Кенарси || 
|-
| 1965. || || -{None But the Brave}- || наредник Бликер || 
|-
| 1965. || || -{Bus Riley's Back in Town}- || Слокам || 
|-
| 1965. || || -{Von Ryan's Express}- || наредник Бостик || 
|-
| 1965. || || -{Blindfold}- || детектив Хариган || 
|-
| 1973. || || -{Jory}- || Џек || 
|-
| 1975. || || -{Shampoo}- || сенатор Џо Ист || 
|-
| 1976. || || -{Law and Order}- || саобрћајац Тирни || ТВ филм
|-
| 1976. || || -{Vigilante Force}- || мајро Бредфорд || 
|-
| 1977. || || -{The Private Files of J. Edgar Hoover}- || Алвин Карпис || 
|-
| 1978. || || -{House Calls}- || Квин || 
|-
| 1979. || || -{Winter Kills}- || капетан Хелер Ван || 
|-
| 1979. || Валентајн || -{Valentine}- || Козмо || ТВ филм
|-
| 1988. || Коњак || -{Cognac}- || Вељко Пантовић || 
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1917.
Умрли 2002.
Амерички глумци
Срби у Америци